

Кузяєво — присілок, Волоколамський міський округ, Московська область
 Кузяєво — присілок, Гороховецький район, Владимирська область
 Кузяєво — селище, Дмитровський міський округ, Московська область
 Кузяєво — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Кузяєво — присілок, Петушинський район, Владимирська область
 Кузяєво — присілок, Судиславський район, Костромська область